Duhamel puede referirse a:

 Henri-Louis Duhamel du Monceau, escritor científico francés, (1700-1782).
 Georges Duhamel, escritor y poeta francés, (1884-1966).
 Antoine Duhamel, compositor francés, hijo del anterior.
 Claire Duhamel, actriz francesa (1925-2014).